Bernardos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bernardos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Bernardos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar